Búsqueda hace referencia

Informática y matemática
 Motor de búsqueda, sistema informático que indexa archivos almacenados en servidores web gracias a su «spider» (o araña web).
 Algoritmo de búsqueda, algoritmo diseñado para localizar un elemento concreto dentro de alguna estructura de datos.
 Búsqueda binaria, algoritmo diseñado para buscar un elemento en un conjunto ordenado.
 Búsqueda en anchura, algoritmo para recorrer o buscar elementos en un grafo (usado frecuentemente sobre árboles informáticos).
 Búsqueda en profundidad, algoritmo que permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol informático de manera ord9enada, pero no uniforme.
 Búsqueda en profundidad limitada
 Búsqueda en profundidad iterativa
 Búsqueda de costo uniforme
 Búsqueda tabú, método de optimización matemática, perteneciente a la clase de técnicas de búsqueda local.
 Búsqueda de fuerza bruta, técnica que consiste en enumerar sistemáticamente todos los posibles candidatos para la solución de un problema, con el fin de chequear si dicho candidato satisface la solución al mismo.
 Búsqueda de respuestas, tipo de recuperación de la información.

Literatura
 Búsqueda (semanario) (1972), publicación uruguaya de actualidad.
 Primera parte: Búsqueda (Memorias de Idhún), libro de Laura Gallego García.

Véase también 
 Búsqueda y rescate o búsqueda y salvamento, operación llevada a cabo por los servicios de emergencia.
 Búsqueda de errores, pasatiempo gráfico que consiste en buscar las diferencias que existen entre dos gráficos, dibujos o fotografías, aparentemente iguales.
 SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, proyectos que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente.
 Búsqueda de Trazas, proyecto de intercambio iniciado por la República Austríaca en 1994.